Björn Järnsida kan syfta på:

Björn Järnsida (800-talet), en viking som härjade i Frankrike
 Björn Järnsidas ätt – en sagokungaätt som skall ha avlöst Ynglingaätten
 Björn Järnsidas hög – en kungshög belägen på Munsön i Mälaren och i Ekerö kommun
Björn Haraldsson Järnsida (–1134), en dansk prins
Björn Järnsida (skulptur) – en skulptur i Amersfoort
Björn Järnsida (1774) – en skärgårdsfregatt i svenska flottan